Nyíregyháza városrésze
 Sóstógyógyfürdő
 Sóstó megállóhely

 Székesfehérvár városrésze
 Sóstó Természetvédelmi Terület

 Szabadisóstó vasútállomás, Balatonszabadi
 Nagy-sóstó, amerikai tó